Niederer ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Niederer (* 1987), Schweizer Freestyle-Skier
 Arnold Niederer (1914–1998), Schweizer Volkskundler
 Caro Niederer (* 1963), Schweizer konzeptuelle Künstlerin
 Christina Niederer (* 1996), Schweizer Eiskunstläuferin und Tänzerin mit russischen Wurzeln
 Conrad Niederer (1867–1925), Schweizer Kaufmann und Unternehmer 
 Elisabeth Niederer (* 1960), Schweizer Schauspielerin
 Franz Niederer (1903–1948), österreichischer Musiker und Opfer eines Amoklaufes
 Gottwalt Niederer (1837–1899), Schweizer Journalist

 Marcel Niederer (* 1960), Schweizer Unternehmer und Eishockeyspieler
 Peter Niederer (* 1941), Schweizer Physiker und Hochschullehrer (ETH Zürich)
 Roberto Niederer (1928–1988), Schweizer Unternehmer, Glasbläser und Künstler
 Rosette Niederer-Kasthofer (1779–1857), Schweizer Pädagogin und Pionierin in der Mädchenerziehung

Siehe auch:
 Nieder